Скрипино — название населённых пунктов:
 Скрипино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Скрипино — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Скрипино — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Скрипино — деревня в Майнском районе Ульяновской области.
 Скрипино — деревня в Тереньгульском районе Ульяновской области.
 Скрипино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.